Robin Wengdahl, född 25 oktober 1993 i Kalmar, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings IF i Hockeyettan. Wengdahls moderklubb är Kalmar HC och som junior spelade han huvudsakligen för IF Troja-Ljungby. Säsongen 2013/14 började Wengdahl spela seniorhockey med Nybro Vikings och blev sedan kvar där med undantag för säsongen 2015/16 då han spelade för Varberg HK. Säsongen 2022/23 påbörjar han sin nionde säsong för Nybro.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1993
Levande personer
Män
Idrottare från Kalmar
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Varberg HK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare